È stata la prima edizione del torneo.

In finale Alexander Zverev ha sconfitto Diego Schwartzman col punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Alexander Zverev (campione)
  Diego Schwartzman (finale)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (ritirato)
  Félix Auger-Aliassime (semifinale)

  Hubert Hurkacz (ritirato)
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
  Adrian Mannarino (quarti di finale) 
  Marin Čilić (primo turno)

Wildcard 

  Daniel Altmaier (primo turno)
  Andy Murray (ritirato)

  Jannik Sinner (semifinale)

Qualificati 

  Damir Džumhur (primo turno)
  Jahor Herasimaŭ (secondo turno)

  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
  Dennis Novak (primo turno)

Lucky loser 

  James Duckworth (primo turno)
  Sumit Nagal (primo turno)

  Oscar Otte (secondo turno)
  Alexei Popyrin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Bett1HULKS Championship 2020